Кубок Австрії з футболу 1993–1994 — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул здобула Аустрія (Відень).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня - 16 серпня 1993

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 1993

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 1993

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 жовтня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 1994

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 1994

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 1994

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 травня 1994

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1993—1994
Австрія
Австрія
1993 в австрійському спорті
1994 в австрійському спорті